Вилоу има више значења:
 Вилоу (Аљаска)
 Вилоу (Оклахома)
 Вилоу (филм)